Piperitis puede referirse a:
 el nombre común de la planta Capsicum annuum; o
 el nombre común de la planta Lepidium latifolium.